Swingers kan vara

 Swingers – personer som utövar den sexuella livsstilen swinging
 Swingers – en amerikansk långfilm från 1996, se Du, var är brudarna?.

Se även
 Swing (olika betydelser)